Il singolare del torneo di tennis Kroger St. Jude International 1994, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Todd Martin che ha battuto in finale Brad Gilbert 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Jim Courier (quarti di finale)
 Todd Martin (Campione)
 Michael Chang (terzo turno)
 MaliVai Washington (terzo turno)
 Andrej Česnokov (terzo turno)
 Assente
 Brad Gilbert (finale)
 Paul Haarhuis (quarti di finale)

 Jonathan Stark (terzo turno)
 Aaron Krickstein (secondo turno)
 Patrick McEnroe (semifinali)
 Grant Stafford (secondo turno)
 Karsten Braasch (quarti di finale)
 Patrick McEnroe (quarti di finale)
 Dave Randall (secondo turno)
 Jakob Hlasek (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Kroger St. Jude International 1994